Linholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Linholmen, Ingå, Nyland, 
 Linholmen, Sibbo, Nyland, 
 Linholmen, Borgå, Nyland,

Se även
Linholm
Likholmen
Lilla Linholm
Stora Linholm

Robotskapade Finlandförgreningar